Ла́цис () — латышская и греческая фамилия. На русский язык с латышкого переводится как «медведь».

Известные носители 
 Лацис, Анна Эрнестовна (1891—1979) — латвийская и советская актриса и театральный режиссёр.
 Лацис, Виктор (род. 1977) — латвийский легкоатлет.
 Лацис, Вилис Тенисович (1904—1966) — латышский советский писатель и государственный деятель.
 Лацис, Висвалдис (1924—2020) — депутат Сейма Латвии. Бывший легионер 19-й гренадерской дивизии СС, публицист.
 Лацис, Дзинтар Янович (1940—1992) — советский трековый велогонщик.
 Лацис, Ивар Эдгарович (род. 1949) — экс-ректор Латвийского университета.
 Лацис, Мартын Иванович (1888—1938) — революционер, один из руководителей советских органов государственной безопасности.
 Лацис, Отто Рудольфович (1934—2005) — российский журналист.
 Лацис, Спирос (род. 1946) — греческий предприниматель.
 Лацис, Эвалд (более известен под фамилией Вилкс; 1923—1976) — латышский писатель, лауреат Государственной республиканской премии.
 Лацис, Эрик Карлович (1938—2005) — кинорежиссёр и сценарист.
 Лацис, Юлий (1892—1941) — латышский журналист, писатель и государственный деятель.
 Лацис, Ян Янович (1897—1937) — военный деятель, комкор. С ноября 1917 командовал отрядом латышских стрелков, которому в марте 1918 была поручена охрана Кремля. Командующий особым корпусом железнодорожных войск с 1932 года.
 Лацис, Яннис (1910—2003) — греческий судовладелец и предприниматель.

Другое 
 Лацис — прежнее название станции Находка.